У́сов — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Усов, Адриан Владимирович (1868 — не ранее 1917) — генерал-майор Русской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия.
 
 Усов, Алексей Сергеевич (1871 — 1923) —  русский и советский химик.
 
 
 Усов, Антон Иванович (1895—1981) — русский валторнист и педагог.
 Усов, Аркадий Иванович (1914—?) — советский футболист, вратарь.

В

Д—Ф 
 
 Усов, Иван Андреевич — оренбургский казак, хорунжий.
 Усов, Иван Григорьевич (1870—1942) — старообрядческий митрополит Белокриницкий.
 Усов, Игорь Владимирович (1928—1990) — советский кинорежиссёр.
 Усов, Константин Глебович (род. 1988) — украинский журналист и общественный деятель.
 Усов, Лев Акимович (род. 1930) — учёный-фармаколог.
 Усов, Леонтий Андреевич (род. 1948) — русский скульптор, актёр и художник.
 
 Усов, Никифор Прокопьевич (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 
 Усов, Олег Дмитриевич (род. 1948) — советский футболист.
 
 
 Усов, Роман Леонидович (род. 1978) — российский легкоатлет,.
 Усов, Руслан Олегович (род. 1979) — белорусский футболист.

Составные фамилии 
 Эллерц-Усов, Александр Васильевич (1875—1920) — офицер Российской императорской армии, деятель Белого движения.



Топоним 
 Усов — деревня в Гребеневском сельсовете Лельчицкого района Гомельской области Белоруссии.
 Усов — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области России.
 Усов () — город в Чехии.
 Усов — малая река в Ярославской области, приток Свинцовки.
 Усов Балаган — населённый пункт при железнодорожном разъезде в Смидовичском районе Еврейской автономной области России.
 Усов Починок — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Усов-Ю — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми.

См. также 
 Усков
 Усово

